Провинция Кастельон () входит в автономное сообщество Валенсия и включает в себя 135 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Кастельона также объединены в семь комарок: Альто-Палансия (27 муниципалитетов), Альто-Михарес (22), Плана-Баха (20), Бахо-Маэстрасго (18), Плана-Альта (17), Лос-Пуэртос (13), Алькалатен (9) и Альто-Маэстрасго (9).

Провинция Кастельон занимает площадь в 6611,93 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Кастельон-де-ла-Плана, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Кастельона — Морелья (413,5 км²), а самый маленький — Хельдо (0,5 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Кастельон, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Кастельон указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Адзанета
 2 — Аин
 3 — Альбокасер
 4 — Алькала-де-Чиверт
 5 — Алькора
 6 — Алькудия-де-Вео
 7 — Альфондегилья
 8 — Альхимия-де-Альмонасид
 9 — Альмасора
 10 — Альмедихар
 11 — Альменара
 12 — Алькериас-дель-Ниньо-Пердидо
 13 — Альтура
 14 — Араньуэль
 15 — Арес-дель-Маэстре
 16 — Архелита
 17 — Артана
 18 — Айодар
 19 — Асуэбар
 20 — Барракас
 21 — Бехис
 22 — Бенафер
 23 — Бенафигос
 24 — Бенасаль
 25 — Беникарло
 26 — Беникасим
 27 — Бенльок
 28 — Бечи
 29 — Борриоль
 30 — Бурриана
 31 — Кабанес
 32 — Калич
 33 — Канет-ло-Роч
 34 — Кастель-де-Кабрес
 35 — Кастельфорт
 36 — Кастельново
 37 — Кастельон-де-ла-Плана
 38 — Кастильо-де-Вильямалефа
 39 — Кати
 40 — Каудьель
 41 — Сервера-дель-Маэстре
 42 — Синкторрес
 43 — Сират
 44 — Кортес-де-Ареносо
 45 — Костур
 46 — Куэвас-де-Винрома
 47 — Кулья
 48 — Черт
 49 — Чильчес
 50 — Чодос
 51 — Човар
 52 — Эслида
 53 — Эспадилья
 54 — Фансара
 55 — Фигеролес
 56 — Форкаль
 57 — Фуэнте-ла-Рейна
 58 — Фуэнтес-де-Айодар
 59 — Гайбьель
 60 — Хельдо
 61 — Эрбес
 62 — Игерас
 63 — Ла-Хана
 64 — Херика
 65 — Лусена-дель-Сид
 66 — Лудьенте
 67 — Ла-Льоса
 68 — Ла-Мата-де-Морелья
 69 — Матет
 70 — Монкофар
 71 — Монтан
 72 — Монтанехос
 73 — Морелья
 74 — Навахас
 75 — Нулес
 76 — Олокау-дель-Рей
 77 — Онда
 78 — Оропеса-дель-Мар
 79 — Паланкес
 80 — Павиас
 81 — Пеньискола
 82 — Пина-де-Монтальграо
 83 — Портель-де-Морелья
 84 — Пуэбла-де-Ареносо
 85 — Пуэбла-де-Бенифасар
 86 — Пуэбла-Торнеса
 87 — Рибесальбес
 88 — Росель
 89 — Саканьет
 90 — Сальсаделья
 91 — Сан-Рафаэль-дель-Рио
 92 — Сан-Хуан-де-Моро
 93 — Сан-Хорхе
 94 — Сан-Матео
 95 — Санта-Магдалена-де-Пульпис
 96 — Саррателья
 97 — Сегорбе
 98 — Сьерра-Энгарсеран
 99 — Сонеха
 100 — Сот-де-Феррер
 101 — Суэрас
 102 — Талес
 103 — Тереса
 104 — Тирич
 105 — Тодолелья
 106 — Тога
 107 — Торас
 108 — Эль-Торо
 109 — Торральба-дель-Пинар
 110 — Торре-де-Эмбесора
 111 — Торре-Эндоменек
 112 — Торребланка
 113 — Торречива
 114 — Трайгера
 115 — Усерас
 116 — Валь-д’Альба
 117 — Валь-де-Альмонасид
 118 — Валь-де-Ушо
 119 — Вальят
 120 — Вальибона
 121 — Вилафамес
 122 — Вильяфранка-дель-Сид
 123 — Вильяэрмоса-дель-Рио
 124 — Вильямалур
 125 — Вильянуэва-де-Альколеа
 126 — Вильянуэва-де-Вивер
 127 — Вильяр-де-Канес
 128 — Вильярреаль
 129 — Вильявьеха
 130 — Вильорес
 131 — Винарос
 132 — Вистабелья-дель-Маэстрасго
 133 — Вивер
 134 — Сорита-дель-Маэстрасго
 135 — Сукайна

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Кастельон